

Persone
Jean-Marie Duhamel – matematico e fisico francese 
Antoine Duhamel – compositore francese
Georges Duhamel – scrittore e medico francese
Henri Louis Duhamel du Monceau – botanico e agronomo francese
Jonathan Duhamel – giocatore di poker canadese
Josh Duhamel – attore e modello statunitense
Laurent Duhamel – arbitro di calcio francese
Mathieu Duhamel – calciatore francese
Meagan Duhamel – pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
Miguel Duhamel – pilota motociclistico canadese
Yvon Duhamel – pilota motociclistico canadese

Altro
19617 Duhamel – asteroide
Duhamel – comune del Canada in Québec
Duhamel-Ouest – comune del Canada in Québec